Вулворт () — многозначный термин:

 Вулворт, Фрэнк Уинфилд (1852—1919) — американский предприниматель.
 Вулворт-билдинг
 F. W. Woolworth Company